Engels puede hacer referencia a:

 Friedrich Engels (1820-1895), filósofo y sociólogo alemán.
Addy Engels (1977-), ciclista alemán.
Björn Engels (1994-), futbolista belga.
Gert Engels (1957-), exfutbolista alemán.
Jean Engels (1922-1972), ciclista belga.
Stephan Engels (1960-), exfutbolista alemán.
 Engels (óblast de Sarátov), localidad de Rusia.
(29829) Engels, asteroide